Corriere Italiano (1865-1907), quotidiano d'informazione fondato a Firenze;
 Corriere Italiano (1923-1924), quotidiano d'informazione con sede a Roma.

Pagine correlate 
 Corriere d'Italia